Schulte ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. Zur Herkunft des Namens siehe Schultheiß.

Namensträger

A 

 Alfred Schulte (1872–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Alois Schulte (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Aloys Schulte (1857–1941), deutscher Historiker und Archivar
 Andrea Schulte (* 1957), deutsche evangelische Religionspädagogin

 Anna Maria Schulte (Aenne Schulte; 1886–1973), deutsche Sozialaktivistin
 Anton Schulte (1925–2010), deutscher Evangelist und Autor
 Armin Schulte (* 1953), deutscher Wirtschaftspsychologe
 Arnold Schulte (1906–1984), deutscher katholischer Geistlicher und Religionspädagoge
 
 Auguste von Schulte (1800–1856), deutsche Malerin

B 

 Bernt Schulte (* 1942), deutscher Politiker
 Berthold Schulte († 1198), deutsch-baltischer Geistlicher, Bischof von Livland, siehe Berthold (Bischof)
 Bodo Schulte (* 1963), deutscher Puppenspieler und Drehbuchautor
 Brigitte Schulte (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)

C 

 Caspar Detlev von Schulte (1771–1846), deutscher Politiker

 Christina Schulte (Moderatorin) (* 1978), deutsche Moderatorin
 Christina Schulte (* 1985), deutsche Fußballspielerin

 Clara Schulte (1888–nach 1946), deutsche Schriftstellerin
 Colmar Schulte-Goltz (* 1973), deutscher Kunsthistoriker und Galerist
 Cyd Schulte (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin

D 
 Daniela Schulte (* 1982), deutsche Schwimmerin
 

 Dietrich Schulte-Frohlinde (1924–2015), deutscher Chemiker
 Dirk Schulte (* 1955), deutscher Liedermacher, Lyriker und Medienpädagoge

E 
 Eberhard Schulte-Wissermann (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

 Egon Schulte-Ostrop (1886–1968), deutscher Admiralarzt der Kriegsmarine
 Eike Wilm Schulte (* 1939), deutscher Sänger (Bariton)
 Elisa Schulte (* 1994), deutsche Rapperin, siehe Éasy
 Emil Schulte (1861–1947), deutscher Fabrikant
 Erich Schulte Mönting (1897–1976), deutscher Vizeadmiral
 Erik Schulte (* 1956), deutscher Anatom und Arzt; Direktor des Instituts für funktionelle und klinische Anatomie der Universität Mainz

F 
 Francis Schulte (1926–2016), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von New Orleans
 Frank Schulte (* 1962), deutscher Medienkünstler

 Friedhelm Schulte (* 1939), deutscher Fußballspieler

G 

 Gerrit Schulte (1916–1992), niederländischer Radrennfahrer
 Götz Schulte (* 1958), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Gretel Schulte-Hostedde (1902–1973), deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 Günter Schulte (1937–2017), deutscher Autor
 Günther Schulte (1924–2019), deutscher Anwalt und Notar

H 
 Hanna Schulte († 1962), deutsche Politikerin (CDU)
 Hannelis Schulte (1920–2016), deutsche Theologin

 Heike Schulte-Mattler (* 1958), deutsche Leichtathletin

 Heinz Schulte (1925–1995), deutscher Limnologe und Entomologe
 Helmut Schulte (* 1957), deutscher Fußballtrainer
 Helmut Schulte Herbrüggen (* 1958), deutscher Kaufmann, Logistiker und Hochschullehrer

 Henning Schulte-Noelle (* 1942), deutscher Manager
 Herbert Schulte (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler

 Herwarth Schulte (1902–1996), deutscher Architekt
 Hilde Schulte (* 1941), deutsche Selbsthilfe-Funktionärin

I 
 Ildefons Schulte Strathaus OSB (1887–1971), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Michaelsberg
 Ignatz Schulte (1876–1957), deutscher Politiker (Oldenburgisches Landvolk), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Ingrid Ahrendt-Schulte (1942–2006), deutsche Historikerin
 Irene Schulte-Hillen (1948–2023), deutsche Stiftungsfunktionärin

J 

 Jens Schulte-Bockum (* 1966), deutscher Unternehmer

 Joanna Schulte (* 1969), deutsche Künstlerin
 Jochen Schulte (* 1957), deutscher Jazz-Musiker, siehe Jochen Pöhlert
 Jochen Schulte (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Jochen Schulte-Sasse (1940–2012), deutscher Germanist

 Judith Schulte-Loh (* 1959), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Julia Schulte to Bühne (* 1968), deutsche Volkskundlerin und hauptamtliche Museumsleiterin 
 Julius Schulte (1881–1928), österreichischer Architekt
 Julius Schulte-Frohlinde (1894–1968), deutscher Architekt

K 
 
 Kerstin Schulte Tockhaus (* 1989), deutsche Theaterschauspielerin
 Klaus Schulte (1930–2016), Vertreter der deutschen Gehörlosenpädagogik
 Klaus Schulte (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1978), deutscher Betriebswirt, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Klaus Erich Schulte (1957–2015), deutscher Heimatforscher

L 
 Lena Schulte (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Lisa Schulte (* 2000), österreichische Rennrodlerin
 Ludger Ägidius Schulte (* 1963), deutscher Theologe
 Ludwig Schulte Strathaus (1913–2012), deutscher Redakteur und Historiker

M 

 Marcel Schulte (1910–1965), deutscher Journalist 
 Markus Schulte-Lünzum (* 1991), deutscher Radsportler
 Martin Schulte (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler
 Martin Schulte (Jazzgitarrist) (* 1979), deutscher Jazzgitarrist und Komponist
 Meinolf Schulte (* 1948), deutscher Fußballspieler

O 
 Ottheinz Schulte Steinberg (1920–2015), deutscher Anästhesist
 Otto Schulte (* 1977), deutscher Moderator

P 
 Patrick Schulte (* 2001), US-amerikanischer Fußballtorhüter

 Petra Schulte (* 1970), deutsche Historikerin

R 

 Ralf Schulte-Bahrenberg (1934–2010), deutscher Konzertveranstalter und Kunsthändler
 Regina Schulte (* 1949), deutsche Historikerin
 Reinhold Schulte (* 1948), deutscher Versicherungsmanager und Verbandsfunktionär
 Richard Schulte Staade (1932–2020), deutscher römisch-katholischer Priester und Theologe
 Rikus Schulte (* 2004), deutscher Basketballspieler

S 
 Sabine Schulte (* 1976), deutsche Stabhochspringerin
 Sebastian Schulte (* 1978), deutscher Ruderer

 Sofia Schulte (* 1976), deutsche Weitspringerin
 
 Stefanie Schulte Strathaus (* 1969), deutsche Filmkuratorin
 Stefanie vor Schulte (* 1974), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin und Schriftstellerin (die korrekte Namensform ist vor Schulte)

T 
 Tanja Schulte (* 1975), deutsche Fußballtrainerin

 Thomas Schulte-Michels (* 1944), deutscher Theaterregisseur und Opernregisseur
 Thorsten Schulte (* 1973), deutscher Investmentbanker, Kapitalmarkt- und Konjunkturexperte und Autor
 Tobias Schulte (* 1982), deutscher Jazz-Schlagzeuger, Mitglied von Triosence, siehe Triosence

U 

 Ursula Schulte (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)
 Uwe Schulte-Sasse (* 1946), deutscher Arzt

V 
 Victor Schulte (1887–1972), deutscher Maler

W 
 Walter Schulte (1910–1972), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Walther Schulte vom Brühl (1858–1921), deutscher Schriftsteller

 Willi Schulte (1928–2008), deutscher Zahnmediziner
 William T. Schulte (1890–1966), US-amerikanischer Politiker
 Willy Schulte-Vogelheim (1911–2003), deutscher Tänzer und Choreograph
 Wolf-Jochen Schulte-Hillen (* 1944), deutscher Mittelstrecken- und Crossläufer

Siehe auch 
 Schulte_Berge
 Schulte & Bruns, deutsches Schifffahrtsunternehmen
 Schulte & Bruns Werft, deutsche Werft
 Schulte Fleisch- und Wurstwaren, deutscher Fleisch- und Wurstwarenhersteller
 Schulte Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Schult, Familienname

Familienname
Berufsname